Alberto Sánchez puede referirse a:

Alberto Sánchez Pérez, (Toledo, 1895 - Moscú, 1962), fue un pintor y escultor español;
Luis Alberto Sánchez Sánchez,(Lima, 12 de octubre de 1900 - Lima, 6 de febrero de 1994) fue un escritor, abogado, historiador, periodista, crítico literario y político peruano; 
Carlos Alberto Sánchez Moreno, (Colombia, 6 de febrero de 1986), es un futbolista colombiano;
Alberto Sánchez Aizcorbe, (Lima, 20 de mayo de 1941) es un arquitecto, urbanista y político peruano;
Luis Alberto Sánchez es un presentador de televisión español;
Albert Sánchez Piñol, (Barcelona, 1965) es un escritor y antropólogo español.